Kappa Puppis (in lettera k latina) è un nome posseduto da due diverse stelle, fra loro visivamente vicine, appartenenti alla costellazione della Poppa:
Kappa1 Puppis
Kappa2 Puppis

Non vanno confuse con "κ Puppis" (in lettera greca), una stella inesistente in quanto la lettera κ dell'antica costellazione della Nave Argo è assegnata a una stella ora compresa nella costellazione delle Vele. Vedi κ Velorum.